Onderdistrict in Indonesië
 Sukamakmur (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukamakmur (Giri Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Sukamakmur (Binjai), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Sukamakmur (Siantar Marihat), een plaats in het bestuurlijke gebied Pematang Siantar in de provincie Noord-Sumatra
 Sukamakmur (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamakmur (Sukamakmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamakmur (Sukakarya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java

Zie ook 
 Suka Makmur, doorverwijspagina